Die Hamburger Rieger Gelsenkirchen GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen. Es produziert Wellpappenrohpapiere und Gipsplattenkarton aus recyceltem Altpapier und ist über die W. Hamburger GmbH ein Unternehmen der Prinzhorn Gruppe.

Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 166 Mitarbeiter.

Geschichte 

1970 wurde das Unternehmen von dem Unternehmer Fritz Peters gegründet, um dann 1972 die erste  Papierproduktion zu beginnen. 2014 übernahm die österreichische Prinzhorn Holding, ein Familienunternehmen mit Sitz in Wien, die Papierfabrik Fritz Peters GmbH & Co KG in Gelsenkirchen. Im Geschäftsjahr 2019 konnte das Unternehmen einen Gesamtumsatz in Höhe von 107,9 Millionen Euro ausweisen.

Einzelnachweise 

Papierhersteller
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Traunstein)
Wirtschaft (Chiemgau)
Trostberg
Gegründet 1970